Маринка () — село в Бургасской области Болгарии. Входит в состав общины Бургас. Находится примерно в 11 км к югу от центра города Бургас. По данным переписи населения 2011 года, в селе проживало 1177 человек.

Население

Примечания 

Сёла Бургасской области